Montaigu (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)
 Montaigu (Jura), municipi francès al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Montaigu (Vendée), municipi francès al departament de Vendée (regió de País del Loira)
 Montaigu-de-Quercy, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Montaigu-la-Brisette, municipi francès al departament de Manche (regió de Normandia)
 Montaigu-le-Blin, municipi francès al departament de l'Alier (regió de Alvèrnia - Roine-Alps)
 Montaigu-les-Bois, municipi francès al departament de Manche (regió de Normandia)
 Placy-Montaigu, municipi francès al departament de Manche (regió de Normandia)
 Cantó de Montaigu
 Cantó de Montaigu-de-Quercy
 Col·legi de Montaigu, col·legi constituent de la Faculté des Arts de la Universitat de París 
 Comtat de Montaigu, jurisdicció feudal del Principat de Lieja dins del Sacre Imperi centrada al castell de Montaigu